Stolpersteine in Mecklenburg-Vorpommern listet jene Orte mit Stolpersteinen im deutschen Land Mecklenburg-Vorpommern auf, deren Stolpersteinlisten eigene Artikel in der Wikipedia haben:
 Liste der Stolpersteine in Ahrenshoop
 Liste der Stolpersteine in Anklam
 Liste der Stolpersteine in Bergen auf Rügen
 Liste der Stolpersteine in Binz
 Liste der Stolpersteine in Demmin
 Liste der Stolpersteine in Garz/Rügen
 Liste der Stolpersteine in Gnoien
 Liste der Stolpersteine in Grabow (Elde)
 Liste der Stolpersteine in Greifswald
 Liste der Stolpersteine in Güstrow
 Liste der Stolpersteine in Hagenow
 Liste der Stolpersteine in Heringsdorf
 Liste der Stolpersteine in Insel Hiddensee
 Liste der Stolpersteine in Löcknitz
 Liste der Stolpersteine in Ludwigslust
 Liste der Stolpersteine in Lübtheen
 Liste der Stolpersteine in Malchow
 Liste der Stolpersteine in Mirow
 Liste der Stolpersteine in Neubrandenburg
 Liste der Stolpersteine in Neustrelitz
 Liste der Stolpersteine in Parchim
 Liste der Stolpersteine in Pasewalk
 Liste der Stolpersteine in Penzlin
 Liste der Stolpersteine in Ribnitz-Damgarten
 Liste der Stolpersteine in Röbel/Müritz
 (Liste der Denk- und Stolpersteine in Rostock)
 Liste der Stolpersteine in Sassnitz
 Liste der Stolpersteine in Schwaan
 Liste der Stolpersteine in Stavenhagen
 Liste der Stolpersteine in Stralsund mit drei Stolperschwellen
 Liste der Stolpersteine in Strasburg (Uckermark)
 Liste der Stolpersteine in Torgelow
 Liste der Stolpersteine in Ueckermünde
 Liste der Stolpersteine in Waren (Müritz)
 Liste der Stolpersteine in Wismar
 Liste der Stolpersteine in Wittenburg

 
!Stolpersteine